Видья-раджа ( Vidyarāja, «Владыка секретного знания»; ;  Мё:-о:) — в Ваджраяне божества, защищающие разумных существ от демонов. В буддийском пантеоне стоят на третьей ступени, после будд и бодхисаттв. 

Согласно буддийским представлениям, видья-раджи являются гневными ипостасями будд и защитниками буддизма. В частности, пять видья-радж являются защитными проявлениями пятерых будд высшей мудрости. Изображаются обычно с гневными лицами, часто имеют синюю кожу, много рук, а иногда несколько лиц или ног. В руках они сжимают оружие, их обвивают змеи или языки пламени.

В буддийской школе Сингон защитники и гневные формы будд высшей мудрости распределяются следующим образом:

Существуют и другие видья-раджи, например, Хаягрива, Рагараджа, Махамаюри.

Примечания

Литература 

Дхармапалы
Буддийский пантеон